Helè o Helenos, príncep d'Epir, fill de Pirros
 Helè, llibert d'Octavi August i governador de Sardenya
 Helè, veterinari romà